Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2016 (Дивізіон ІІ) — чемпіонат світу з хокею із шайбою ІІХФ, який проходив у двох групах: Група А Блед (Словенія) з 2 по 8 квітня, Група В Хака (Іспанія) з 29 лютого по 6 березня 2016 року. Кваліфікаційний турнір пройшов у Софії (Болгарія) у грудні 2015.

Арени

Група А

Підсумкова таблиця

Бомбардири 

Джерело: IIHF.com

Найкращі воротарі 
Список п'яти найращих воротарів.

Джерело: IIHF.com

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
 Найкращий воротар:  Ніколь Джексон
 Найкращий захисник:  Лі 
 Найкращий нападник:  Катажина Фронцков'як
Джерело: IIHF.com

Група В

Підсумкова таблиця

Бомбардири 

Джерело: IIHF.com

Найкращі воротарі 
Список п'яти найращих воротарів, сортованих за відсотком відбитих кидків. У список включені лише ті гравці, які провели щонайменш 40% хвилин.

Джерело: IIHF.com

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
 Найкращий воротар:  Альба Гонсало
 Найкращий захисник:  Ванеса Абрискуета
 Найкращий нападник:  Алівія дель Бассо

Група В (кваліфікація)

Посилання 
 Група А  
 Група В   
 Група В (кваліфікація)   

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед жінок
2015 у хокеї з шайбою
2016 у хокеї з шайбою